Шевро́н (від  — «кроква») термін, що може мати кілька значень:
 Шеврон або кроква — гербова фігура.
 Шеврон — військовий знак розрізнення у вигляді V-подібної нашивки з галуна на форменому одязі.
 Шеврон — тип шестірні для шевронної циліндричної механічної передачі.
 Шеврон — відросток хребця у деяких чотириногих.
 Шеврон — стиль вусів у формі похилих кроков.
 Шеврон — елемент конструкції зоряних брам у вигаданому всесвіті «Зоряна брама», виконаний у формі букви V.
 «Шеврон» — нафтовий концерн у США.

Див. також 
 Шевронні дюни